Совет пятисот:
 Совет пятисот — в Древней Греции один из высших органов власти.
 Совет пятисот — одна из палат французского законодательного собрания в период 1795—1799 годов.